Leclercq oder Le Clercq ist der Familienname folgender Personen:

 Anaëlle Leclercq (* 2003), französische Tennisspielerin
 Auguste Bouché-Leclercq (1842–1923), französischer Althistoriker
 Claude Leclercq, belgischer Radrennfahrer 
 Jacques Leclercq (1891–1971), belgischer Philosoph und Theologe
 Jasper Le Clercq (* 1970), niederländischer Jazzgeiger und Komponist

 Henri Leclercq (1869–1945), französischer Theologe
 Henri Leclercq (Radsportler), Radsportler (Tour de France)
 Jules Leclercq (1848–1928), belgischer Geograph und Reiseschriftsteller

 Lucien Leclercq (1897–1971), französischer Fußballschiedsrichter
 Michel Théodore Leclercq (1777–1851), französischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Leclerc
 Leclerq
 Clercq
 Clerc